Чемпионат Европы по борьбе 1975 года проходил в городе Людвигсхафен-на-Рейне (ФРГ). Планировалось провести соревнования по трём видам борьбы: греко-римской, вольной и борьбе самбо. Однако, в силу организационных причин, проведения соревнований по самбо не состоялось.

Греко-римская борьба

Медали

Медалисты

Вольная борьба

Медали

Медалисты

Примечания

Источники 
 FILA Wrestling Database

1975
Международные спортивные соревнования в Людвигсхафене
Чемпионаты Европы в 1975 году
Спорт в Германии в 1975 году
Чемпионаты Европы в ФРГ
Международные соревнования по борьбе в Германии